The Arraying of May – poemat irlandzkiego poety Denisa Florence’a McCarthy’ego, opublikowany w tomiku Underglimpses, and Other Poems, wydanym 1857. Poemat jest napisany strofą dziewięciowersową rymowaną aaabbcdcd.

The blue-eyed maidens of the sea 
With trembling haste approach the lee, 
So small and smooth, they seem to be 
Not waves, but children of the waves; 
And as each linked circle laves 
The crescent marge of creek and bay, 
Their mingled voices all repeat — 
O lovely May! long'd-for May! 
We come to bathe thy snow-white feet.

Przypisy

Bibliografia 
 
Utwory literackie z 1857
Utwory literackie napisane strofą dziewięciowersową